Ю́рий Его́ров:
 Егоров, Юрий Александрович (1954—1988) — советско-нидерландский пианист.
 Егоров, Юрий Владимирович (1938—2018) — советский и российский математик.
 Егоров, Юрий Вячеславович (род. 1933) — советский и российский учёный-радиохимик.
 Егоров, Юрий Евгеньевич — советский дипломат; постпред Украинской ССР при международных организациях.
 Егоров, Юрий Михайлович (1965—2014) — российский тренер по лёгкой атлетике.
 Егоров, Юрий Николаевич (1926—2008) — советский художник.
 
 Егоров, Юрий Сергеевич (1929—2009) — советский и российский боксёр.